Prins Dionysos is de Prins Carnaval van november 2007 tot en met februari 2010 van Kielegat, tijdens carnaval in Breda. Prins Dionysos is de 22ste Prins Carnaval. 

De Hoogheid en zijn gevolg zijn tijdens carnaval in Breda de baas in het Kielegat. Op zaterdag krijgt hij de sleutel van de stad overhandigd door de burgemeester. Zij hebben een druk programma en wonen zo veel mogelijk feestelijkheden bij. Het gevolg van de Prins bestaat uit de Sik, de Pages, de Pliessie, de Raad en de Hofkapel.

Aan het einde van de termijn wordt in de Ridderstraat een koperen tegel van de Prins van het Kielegat geplaatst.

Externe link
 Prins en gevolg

Carnaval in Breda
Carnavalesk persoon